De districten van Hongarije (járás) vormen sinds 2013 de onderverdeling van de comitaten in Hongarije. Sinds 2015 telt Hongarije er 174. Ook voor 1983 had Hongarije districten die járás heetten. De directe voorgangers van de huidige districten waren de subregio's (kistérség), die in 1994 waren ingesteld.

Lijst van districten 
Hieronder de lijst van districten per 2013. Sindsdien is het district Polgárd (nr. 7 in het comitaat Fejér) opgeheven en zijn er op verschillende plaatsen grenswijzigingen doorgevoerd.